Лоуренс Эллвайн «Ларри» Майрикс (; род. 10 марта 1956 года, , шт. Миссисипи, США) — американский легкоатлет, прыгун в длину, бронзовый призёр Олимпийских игр 1988 года в Сеуле.

Биография 
Как легкоатлет впервые проявил себя в 1976 году, когда выступая за  стал чемпионом Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) в прыжках в длину.

Затем последовало второе место на  1976 года в олимпийскую команду США, во время которых Мирикс опередил олимпийского чемпиона 1972 года Рэнди Уильямса. Однако на Oлимпийских играх 1976 года в Монреале он во время разминки перед финальными соревнованиями повредил ногу и в финале не выступал.

В 1979 году он снова стал чемпионом NCAA, на этот раз — и в залах, и на стадионе, а также чемпионом США (8,28 м) и победителем  (8,52 м). В 1980—1989 годах он неоднократно становился чемпионом США.

В 1980 году Майрикс выиграл отборочные соревнования в олимпийскую сборную США, опередив юного Карла Льюиса, однако из-за бойкота Олимпийских игр, организованного администрацией США, американские спортсмены в играх не участвовали.

На отборочных соревнованиях в олимпийскую сборную 1984 года Майрикс был вторым после Карла Льюиса, а на Олимпийских играх был четвёртым.

На Олимпийских играх 1988 года в Сеуле Майрикс завоевал бронзовую медаль, пропустив вперёд Карла Льюиса и Майка Пауэлла.

Личный рекорд Ларри Майрикса (8,74 м) установлен на отборочных олимпийских соревнованиях 1988 года. На 1 сентября 2012 года Мирикс занимает 5 место в списке лучших прыгунов в длину за всю историю лёгкой атлетики.

На своих пятых отборочных олимпийских соревнованиях в 1992 году 36-летний Майрикс занял седьмое место.

На чемпионате мира 1991 года, когда в дуэли Майка Пауэлла и Карла Льюиса родился новый мировой рекорд, Майрикс был третьим с результатом 8,42 м.

Майрикс занимает второе место в списке спортсменов, совершивших наибольшее количество прыжков за 8,50 м. Он показывал такие результаты на 17 соревнованиях. Первое место в этом списке занимает Карл Льюис (39 соревнований). Всего на 1 сентября 2012 года 20 спортсменов прыгали на 8,50 м и дальше. Последний раз Майрикс прыгнул за 8,50 м в 1991 году в возрасте 35 лет. Вместе с Карлом Льюисом он является соавтором мирового рекорда для спортсменов старше 35 лет..

Майрикс также участвовал в соревнованиях по бегу на 200 метров, заняв в 1983 году второе место на чемпионате США с результатом 20,03, пропустив вперёд Карла Льюиса.

Майрикс является выпускником . Его тренером был Джо Уолкер (Joe Walker). В мае 1990 года перед чемпионатом США Майрикс был дисквалифицирован за допинг. После второй положительной пробы дисквалификация была продлена пожизненно. В дальнейшем дисквалификация была отменена, после чего Мирикс выступал в течение одного сезона.

Результаты 
Все результаты за 8,50 м

Соревнования 
Отборочные соревнования в олимпийскую сборную США. Юджин. 25.06.1976

Чемпионат США. Вэлнат. 06.1979

Кубок мира. Монреаль. 25.08.1979 — 26.08.1979

Отборочные соревнования в олимпийскую сборную США. Юджин. 25.06.1980

Отборочные соревнования в олимпийскую сборную США. Лос-Анджелес. 19.06.1984

Отборочные соревнования в олимпийскую сборную США. Индианаполис. 18.07.1988

'''Олимпийские игры, Сеул, 25.09.1988—26.09.1988

Примечания

Ссылки 
 USTAF Profile
 Profile
 http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/my/larry-myricks-1.html  Larry Myricks] на сайте Olympic Results.
 Track and Field all-time performances.

Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1976 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1984 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1988 года
Прыгуны в длину США
Выпускники Колледжа Миссисипи